Abdoel Qadir (esperantist), een Pakistaanse esperantist, levend van 1874 tot 1950
 Abdoel Qadir (politicus, 1878), een Indiase politicus, levend van 1878 tot 1950
 Abdoel Qadir (militair), een Pakistaanse militair, levend van 1929 tot 1971
 Abdoel Qadir (politicus, 1944), een Afghaanse politicus, levend van 1944 tot 2014
 Abdoel Qadir (politicus, 1951), een Afghaanse politicus, levend van 1951 tot 2002
 Abdoel Qadir (cricketspeler), een Pakistaanse cricketspeler, levend van 1955 tot 2019